Het seizoen 2008/09 van de Zaterdag Hoofdklasse B ging van start op 6 september 2008. De Zaterdag Hoofdklasse B is een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was SV Spakenburg, dat het vorige seizoen met 55 punten uit 26 wedstrijden kampioen werd.

De rechtstreekse degradanten van vorig seizoen waren Nivo Sparta en VV Kloetinge. Ook LRC Leerdam was er dit seizoen niet meer bij, zij degradeerden na promotie/degradatiewedstrijden. Nunspeet speelde in tegenstelling tot het seizoen 2007/08 ook niet meer in de Hoofdklasse B, maar dat is omdat zij zijn overgeplaatst naar de Zaterdag Hoofdklasse C.

De nieuwkomers dit seizoen:
 RKAV Volendam
 Zwaluwen '30
 CVV de Jodan Boys
 SDC Putten

Teams

Eindstand

1 Winnaar eerste periodetitel 
2 Winnaar tweede periodetitel 
3 Winnaar derde periodetitel 
* Plaatsvervangende periodekampioen 
** Spakenburg en GVVV kregen 1 punt in mindering

Uitleg kleuren

Kampioenswedstrijd
IJsselmeervogels kon kampioen worden in de 23e speelronde, op 18 april 2009. Dan moest er gewonnen worden uit bij SV Geinoord. In dat geval zou niet alleen IJsselmeervogels kampioen worden, maar dat zou ook betekenen dat Geinoord zou degraderen. Nog voor rust stond het 0-4 en wisten de 2.500 toeschouwers dat IJsselmeervogels kampioen zou worden. De einduitslag was 1-6.

Vanaf 16 mei streed IJsselmeervogels tegen Rijnsburgse Boys en Harkemase Boys om het Landelijk amateurkampioenschap. De IJsselmeervogels werden uiteindelijk tweede, Rijnsbursge Boys werd kampioen met 10 punten uit 4 wedstrijden.

Wedstrijdtabel
Ter info: de thuisspelende ploeg staat in de linkerkolom vermeld.

Topscorers

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag B